Negrilești (Bistrița-Năsăud) ;
 Negrilești (Galați) ;
 Negrilești (Vrancea) ;